Simon Clark peut désigner:

 Simon Clark (né en 1958), auteur de roman d'horreur anglais ;
  (né en 1960), présentateur de nouvelles britannique ;
  (né en 1967), joueur australien de football australien ;
  (né en 1967), joueur anglais de football australien ;
 , musicien anglais.

Voir aussi